Die BDO World Darts Championship 1994, offiziell 1994 Embassy World Darts Championship, war die 17. Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum neunten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt. Es war die erste Austragung in Konkurrenz zur World Darts Council (WDC).

Ereignisse im Vorfeld 
Zu Beginn dieses Turniers befand sich die WDC in den letzten Zügen ihrer eigenen Weltmeisterschaft 1994, wobei Dennis Priestley Phil Taylor im Finale besiegte.

Phil Taylor, Dennis Priestley, Rod Harrington, Alan Warriner, Peter Evison, Richie Gardner, Jocky Wilson, Eric Bristow, Keith Deller, John Lowe, Bob Anderson, Cliff Lazarenko, Kevin Spiolek, Jamie Harvey, Mike Gregory und Chris Johns waren die Spieler, die die WDC gründeten und daher nicht an der BDO-Weltmeisterschaft von 1994 teilnahmen. Mike Gregory und Chris Johns beschlossen schließlich, zur BDO zurückzukehren, konnten jedoch nicht am Turnier teilnehmen, da ihr Sinneswandel zu spät kam, um sich zu qualifizieren.

Turnierverlauf 
In einer erstaunlichen ersten Runde schieden direkt sieben der acht gesetzten Spieler aus, darunter der neue Weltranglistenerste, Steve Beaton, der durch die abtrünnigen Spieler an die Spitze der Rangliste aufgestiegen war. Nur der an Nummer Drei gesetzte Roland Scholten gewann sein Match in der ersten Runde, verabschiedete sich im Achtelfinale jedoch ebenfalls.

Infolgedessen hatten zuvor unbekannte Spieler die Chance, sich einen Namen zu machen. Dem Kanadier John Part gelang dies. Er verlor auf dem Weg zum Turniersieg nur einen einzigen Satz. Auf dem Weg ins Finale schlug er Ronnie Baxter, Paul Lim, Steve McCollum und Ronnie Sharp. Im Finale besiegte Part dann Bobby George mit 6:0.

George hatte trotz Rückenproblemen sein erstes Finale seit 14 Jahren erreicht. In seinem Halbfinale gegen den Schweden Magnus Caris kam nach einem Rückstand von 2:4 in den Sätzen noch einmal zurück und gewann neun aufeinanderfolgende Legs, sodass er sich seinen Platz im Finale sichern konnte.

Im Finale lag Georges Doppelquote bei unter 10 % seiner Checkouts (5 von 49 Versuchen). Eine Rolle hierbei spielten sicherlich seine immensen Schmerzen unter denen George antrat. Seine Ärzte hatten ihm abgeraten, das Finale zu spielen. Ein paar Wochen nach diesem Finale wurde festgestellt, dass er sich buchstäblich den Rücken gebrochen hatte und acht Titanschrauben in die Basis seiner Wirbelsäule eingesetzt werden mussten, nur damit er aufrecht stehen konnte. So konnte Part als erste Spieler von außerhalb des Vereinigten Königreichs einen Weltmeistertitel erringen. Part galt zu dieser Zeit als Überraschungssieger, gewann jedoch später zweimal die PDC-Auflage der Weltmeisterschaft.

Der zukünftige dreimalige Sieger Martin Adams gab ebenfalls sein Debüt bei dem Turnier. Er qualifizierte fortan jedes Jahr bis 2018 für das Event und hält somit den Rekord für die meisten Teilnahmen an der BDO-Weltmeisterschaft. Auch insgesamt können nur Steve Beaton, Phil Taylor und John Lowe mehr Teilnahmen bei Dart-Weltmeisterschaften vorweisen.

Debütanten 
Von den 32 Spielern, die 1994 an der Embassy-Weltmeisterschaft teilnahmen, waren 14 Weltmeisterschaftsdebütanten, von denen viele noch nie zuvor vor Fernsehkameras aufgetreten waren. Darunter war auch der spätere Sieger John Part. Von den übrigen Spielern des Turniers waren nur acht bei der BDO-Weltmeisterschaft 1993 aufgetreten, während die anderen bereits in den Jahren zuvor bereits bei einer Weltmeisterschaft in Erscheinung getreten waren.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 136.100. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes, das jedoch niemand spielen konnte. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.500 für das höchste Finish teilten sich Trevor Nurse, Troels Rusel, Magnus Caris und Nick Gedney mit einer 161.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1994
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green